A Unicode karakterkészlet 5.0 verziójától a karakterkiosztás:
 U+12000 – U+1236E tartománya (879 karakter) a sumer-akkád ékírás 
 U+12400 – U+12473 tartománya (103 karakter) az ékjellel írt számok.
 U+103xx tartomány (49 jel): óperzsa írás

A jelek listája 
Ez a lista az unicode jelkészlet sorrendjében, Borger 1981-es és 2003-as ékjel-listájának sorszámát feltüntetve készült (jellista).

Sumer-akkád ékjelek (unicode térkép)

Ékírásos számok és írásjelek (unicode térkép)

U+10380–U103D5 
Ez a kódtartomány az ugariti (10380–1039F) és óperzsa (103A0–103D5) írásjeleket kódolja:

Kiegészítés 
A korábban meghatározott Unicode-tartományt néhány hettita ligatúra miatt ki kellett egészíteni 11 darabbal. Az U+100000 és U+10000A kódokat kapták.

Sumer–akkád jelkészlet

U+12000 – U+12099

U+1209A – U+120FF

U+12100 – U+12199

U+1219A – U+121FF

U+12200 – U+12299

U+1229A – U+122FF

U+12300 – U+1236E

U+103xx 
Az unicode U+103Ax–U+103Dx sorozat az óperzsa ékírásra szolgál.

Az U+10380–1039F intervallumban az ugariti ábécé található.

Számok

Lásd még 
 sumer nyelv
 akkád nyelv
 hettita nyelv
 asszír nyelv
 ékjelek listája
 óbabiloni ékjelek listája
 Óasszír és hettita ékjelek listája
 újasszír ékjelek listája
 óperzsa ékjelek listája
 ugariti ábécé

Jegyzetek 

Mezopotámia
Unicode
Sumer nyelv
Akkád nyelv